Le championnat du monde de wushu est une compétition internationale de wushu moderne (art martial chinois), organisée tous les deux ans, par la Fédération internationale de wushu.

Lieux des championnats

Notes et références

Article connexe 

 Championnat d'Asie de wushu

Wushu moderne
Wushu championnat monde
Wushu